Le pinai ou hagahai, aussi appelé pinai-hagahai, est une langue piawi parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les provinces Enga et de Madang.

Écriture

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Langue en Papouasie-Nouvelle-Guinée